

Persone
Guadalupe Victoria  –  primo presidente della repubblica messicana

Geografia
Guadalupe Victoria – comune del Messico nello stato di Puebla
Guadalupe Victoria – comune del Messico nello stato di Durango